Witham puede hacer referencia a:

 Witham, una villa en el condado de Essex (Inglaterra).
 Witham, una estación de ferrocarril en la localidad anterior.
 Witham, una circunscripción representada en la Cámara de los Comunes del Reino Unido.
 Witham, un río que fluye por el este de Inglaterra.
 Witham, abreviatura científica del botánico inglés Henry Witham (1779–1844).
 C.W.Witham, abreviatura científica del botánico Carol W. Witham.